Nowosjolki () ist ein russischer Ortsname:

 in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Nowosjolki (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Klein Waldeck, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Nowosjolki (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Neuendorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Nowosjolki (Kaliningrad, Slawsk), ehemalige Siedlung im Rajon Slawsk (Labben, Landkreis Niederung (Elchniederung), Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 in der russischen Oblast Uljanowsk:
 Nowosjolki (Uljanowsk)

Nawasjolki () ist ein belarussischer Ortsname:
 in der belarussischen Woblasz Brest:
 Nawasjolki (Breszkaja, Drahitschyn)
 Nawasjolki (Breszkaja, Kobryn, Astromitschy)
 Nawasjolki (Breszkaja, Kobryn, Nawasjolki)
 in der belarussischen Woblasz Homel:
 Nawasjolki (Homelskaja, Petrykau, Nawasjolki)
 Nawasjolki (Homelskaja, Petrykau, Petrykauski)